Нюе́й-сюр-Лейо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 45 км на південь від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Нюей-сюр-Лейон, Ле-Серке-су-Пассаван, Ла-Фосс-де-Тіньє, Танкуаньє, Тіньє, Тремон i Віє було об'єднано в новий муніципалітет Лі-О-Лейон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 583 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1347,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нюей-сюр-Лейон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нюей-сюр-Лейон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара